Distinctions au tir à l'arc#Flèches
Personnages de Plus belle la vie#Personnages apparus dans la saison 6 (2009-2010)